Hersenen, een orgaan van een menselijk of dierlijk lichaam
 Verstand, het goed gebruik van de hersenen
Intelligentie, een vermogen dat bij mens en dier samenhangt met de hersenen
Schaakbrein, hersenen die door langdurige training gevormd zijn om goed te kunnen schaken
 Kunstmatig brein, iets dat vermogens heeft die te vergelijken zijn met die van hersenen
 Brein (boek), Engelse titel: Brain, geschreven door de Amerikaan Robin Cook
 BREIN, een Nederlandse stichting die zich inzet tegen schending van intellectueel eigendomsrecht

Zie ook 
 Brijnwater, een wat ouder woord voor zout water of pekel